Alfaro ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Alfaro (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Anastasio Alfaro (1865–1951), costa-ricanischer Naturforscher
 Andreu Alfaro (1929–2012), spanischer Künstler
 Antonio Alfaro (* 1956), mexikanischer Reiter
 Bernardo Soto Alfaro (1854–1931), Präsident Costa Ricas

 Carlota Alfaro (* 1933), puerto-ricanische Modedesignerin
 David Alfaro Siqueiros (1896–1974), mexikanischer Maler
 Eduardo Alas Alfaro (1930–2020), salvadorianischer Geistlicher, Bischof von Chalatenango
 Elizabeth Emilia Alfaro (* 1948), uruguayische Autorin und Geisteswissenschaftlerin
 Eloy Alfaro (1842–1912), ecuadorianischer Politiker, zweifacher Präsident
 Emiliano Alfaro (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Enrique Alfaro (* 1974), mexikanischer Fußballspieler
 Ernesto Alfaro (* 1946), kolumbianischer Geher
 Flavio Alfaro (1961–2021), US-amerikanischer Baseballspieler
 Gustavo Alfaro (* 1962), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Isaac Alfaro (??–1999), mexikanischer Basketballspieler
 Italo Alfaro (1928–1979), italienischer Regisseur

 José Alfaro (* 1983), nicaraguanischer Boxer
 José de Jesús Alfaro (1800–1855), nicaraguanischer Politiker und Director Supremo von Nicaragua
 José María Alfaro Zamora (1799–1856), von 1842 bis 1847 Jefe de Estado von Costa Rica
 Juan Pablo Alfaro (* 1979), mexikanischer Fußballspieler
 Kirla Echegaray Alfaro (* 1968), peruanische Rechtsanwältin und Politikerin, siehe Kirla Echegaray
 Luis Manuel López Alfaro (* 1963), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in San Cristóbal de Las Casas
 Luis Wybo Alfaro (* 1942), mexikanischer Botschafter
 Marcelo Alfaro (1953–2012), argentinischer Schauspieler
 Miguel Alfaro (* 1988), bolivianischer Leichtathlet
 Natalia Alfaro (* 1987), costa-ricanische Beachvolleyballspielerin
 Óscar Alfaro (1904–1939), chilenischer Fußballspieler
 Oscar Alfaro (1921–1963), bolivianischer Dichter
 Pablo Alfaro (* 1969), spanischer Fußballspieler
 Rafael Alfaro (1930–2014), spanischer Ordenspriester, Dichter und Journalist
 Rafael Alfaro Kotte (1962–2005), deutscher Akkordeonist und Komponist
 Rafael Ángel Alfaro-Pineda (* 1961), salvadorianischer Botschafter
 Ricardo Joaquín Alfaro Jované (1882–1971), Staatspräsident Panamas und Richter am Internationalen Gerichtshof
 Tony Alfaro (* 1993), mexikanisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Wardy Alfaro (* 1977), costa-ricanischer Fußballspieler
 Xiomara Alfaro (1930–2018), kubanische Sängerin

Alfaro bezeichnet außerdem:
 Alfaro (Rioja), Kleinstadt in Mittelspanien
 Alfaro (Gattung), Gattung der Lebendgebärenden Zahnkarpfen
 Alfaro (Quito), eine städtische Gemeinde der ecuadorianischen Hauptstadt Quito